Stati Uniti d'America
Janesville – comunità non incorporata della Contea di Lassen, California
Janesville – città della Contea di Bremer, Iowa
Janesville – città della Contea di Waseca, Minnesota
Janesville – capoluogo della Contea di Rock, Wisconsin